Sengkuang (Kerkap), een plaats in Indonesië
Sengkuang (Mulak Ulu), een plaats in Indonesië
Sengkuang (Merapi Timur), een plaats in Indonesië
Sengkuang (Seluma Selatan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing